Яросла́вка:

Населённые пункты

Казахстан 
 Ярославка — село в Буландынском районе Акмолинской области.
 Ярославка — село в Есильском районе Акмолинской области.

Россия 
 Ярославка — село в Михайловском районе Амурской области.
 Ярославка — деревня в Дуванском районе Башкортостана.
 Ярославка — исчезнувшее село в Черноморском районе Крыма.
 Ярославка — деревня в Хомутовском районе Курской области.
 Ярославка — деревня в Тюкалинском районе Омской области.
 Ярославка — деревня в Ртищевском районе Саратовской области.
 Ярославка — село в Никифоровском районе Тамбовской области.
 Ярославка — село в Ржаксинском районе Тамбовской области.
 Ярославка — деревня в Ефремовском районе Тульской области.
 Ярославка — деревня в Чебаркульском районе Челябинской области.
 Ярославка — деревня в Моргаушском районе Чувашии.
 Ярославка — посёлок в Ярославском районе Ярославской области.

Украина 
 Ярославка — село в Ружинском районе Житомирской области.
 Ярославка — село в Саратском районе Одесской области.
 Ярославка — село в Летичевском районе Хмельницкой области.
 Ярославка — село в Шполянском районе Черкасской области.
 Ярославка — село в Бобровицком районе Черниговской области.

Реки 
 Ярославка — река в Рязанской области России, приток Оки.
 Ярославка — река в Тамбовской области России, верхний приток Польного Воронежа.
 Ярославка — река в Тамбовской области России, нижний приток Польного Воронежа.
Ярославка — река в Тверской области России, приток Межи.

См. также 
 Верхняя Ярославка
 Малая Ярославка
 Нижняя Ярославка
 Ярославское шоссе